La Serie A2 2020-2021 è stata la 23ª edizione del campionato nazionale di calcio a 5 di secondo livello. La stagione regolare è iniziata il 17 ottobre 2020 e si è conclusa il 24 aprile 2021, prolungandosi fino al 19 giugno con la disputa dei play-off.

Regolamento
Cambia il formato rispetto all'anno precedente: per la prima volta le squadre saranno divise in 4 gironi da 12 squadre, con un numero record di 48 in totale. Verranno promosse cinque squadre: le quattro prime classificate e la vincitrice dei play-off, a cui partecipano le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione di ogni girone, per un totale di 16 squadre. Le retrocessioni, inizialmente fissate a 8 (2 per girone, una diretta e una dopo il playout), sono state poi fissate a 4, coinvolgendo solo le ultime classificate.

Avvenimenti

Sorteggio calendari 
Il calendari dei gironi sono stati resi noti giovedì 10 settembre sulle pagine social della Divisione Calcio a 5 e sulle edizioni del giorno successivo di Corriere dello Sport e Tuttosport, media partner della Divisione Calcio a 5.

Soste

Esclusioni 
Durante la stagione si sono ritirate diverse squadre: la prima fu la Virtus Rutigliano nel girone C, nel corso della 5ª giornata, a seguire Bubi Merano e New Taranto, rispettivamente nei gironi A e D, nel corso della 20ª giornata.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 L84 Volpiano promossa in Serie A 2021-22.
 Prato retrocesso in Serie B 2021-22, ma successivamente ripescato;.
  Bubi Merano rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (20ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valide ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare la Bubi Merano osservano un turno di riposo. Non iscritto al campionato di Serie B 2021-22.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Atletico Nervesa, L84 Volpiano (13)
 Minor numero di vittorie: Prato (1)
 Maggior numero di pareggi: Mestre (9)
 Minor numero di pareggi: Atletico Nervesa (1)
 Maggior numero di sconfitte: Prato (17)
 Minor numero di sconfitte: Arzignano (3)
 Miglior attacco: L84 Volpiano (99)
 Peggior attacco: Prato (50)
 Miglior difesa: Arzignano (40)
 Peggior difesa: Prato (101)
 Miglior differenza reti: L84 Volpiano (+50)
 Peggior differenza reti: Prato (-51)
 Miglior serie positiva: Arzignano (recupero 1ª, recupero 7ª, 12ª, recupero 3ª, 13ª-15ª, recupero 6ª, 17ª-19ª, recupero 11ª, 20ª-21ª) (14)
 Maggior numero di vittorie consecutive: L84 Volpiano (1ª, 3ª, recupero 4ª, 7ª, recupero 2ª, 8ª), Arzignano (recupero 3ª, 13ª-15ª, recupero 6ª, 17ª) (6)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Prato (14ª, recupero 7ª, 15ª, recupero 6ª, 16ª-17ª) (6)
 Partita con maggiore scarto di gol: L84 Volpiano-Prato 11-1 (1ª) (10)
 Partita con più reti: Saints Pagnano-Milano 10-7 (3ª) (17)
 Maggior numero di reti in una giornata: 9ª (56)
 Minor numero di reti in una giornata: 19ª (27)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 Olimpus Roma promosso in Serie A 2021-22.
 Mirafin retrocesso in Serie B 2021-22, ma successivamente ripescato. Ciampino Anni Nuovi non iscritto al campionato di Serie A2 2021-22; iscritto alla Serie A 2021-22 come Ciampino Aniene AnniNuovi dopo la fusione con l'Aniene.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Olimpus Roma (20)
 Minor numero di vittorie: Mirafin (3)
 Maggior numero di pareggi: Italpol Roma, Lazio (6)
 Minor numero di pareggi: Monastir Kosmoto (0)
 Maggior numero di sconfitte: Mirafin (17)
 Minor numero di sconfitte: Olimpus Roma (0)
 Miglior attacco: Olimpus Roma (152)
 Peggior attacco: Mirafin (51)
 Miglior difesa: Olimpus Roma (40)
 Peggior difesa: Monastir Kosmoto (119)
 Miglior differenza reti: Olimpus Roma (+112)
 Peggior differenza reti: Mirafin (-56)
 Miglior serie positiva: Olimpus Roma (2ª, 4ª-5ª, recupero 1ª, 7ª-8ª, recupero 3ª, 10ª, recupero 6ª, anticipo 12ª, 11ª, recupero 9ª, 13ª-22ª) (22)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Olimpus Roma (recupero 3ª, 10ª, recupero 6ª, anticipo 12ª, 11ª, recupero 9ª, 13ª-22ª) (16)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Monastir Kosmoto (13ª, recupero 7ª, 19ª-20ª, recupero 16ª, recupero 6ª, 21ª) (7)
 Partita con maggiore scarto di gol: Monastir Kosmoto-Olimpus Roma 3-15 (21ª) (12)
 Partita con più reti: Monastir Kosmoto-Olimpus Roma 3-15 (21ª) (18)
 Maggior numero di reti in una giornata: 17ª (53)
 Minor numero di reti in una giornata: 2ª (35)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 Manfredonia promosso in Serie A 2021-22.
 Virtus Rutigliano rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso per impossibilità a continuare (5ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare la Virtus Rutigliano osservano un turno di riposo. Cobà escluso dal campionato di competenza e assegnato a una categoria inferiore per aver violato il protocollo sanitario (sanzione inferta il 31 maggio).
 Cobà non iscritto al campionato di Serie B 2021-22; iscritto alla Serie A2 2021-22 come Porto San Giorgio dopo la fusione con il Tenax.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Manfredonia (14)
 Minor numero di vittorie: Tenax (2)
 Maggior numero di pareggi: Tenax (6)
 Minor numero di pareggi: CUS Molise (0)
 Maggior numero di sconfitte: Capurso, Giovinazzo, Tenax (12)
 Minor numero di sconfitte: Manfredonia (2)
 Miglior attacco: Tombesi, Vis Gubbio (95)
 Peggior attacco: Tenax (49)
 Miglior difesa: Manfredonia (42)
 Peggior difesa: Vis Gubbio (92)
 Miglior differenza reti: Manfredonia (+48)
 Peggior differenza reti: Tenax (-41)
 Miglior serie positiva: Cobà (9ª, 12ª-13ª, recupero 8ª, 14ª, recupero 1ª, recupero 4ª, recupero 6ª, 16ª, recupero 7ª, 17ª, recupero 11ª, 18ª-20ª, recupero 3ª) (16)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Cobà (recupero 1ª, recupero 4ª, recupero 6ª, 16ª, recupero 7ª, 17ª, recupero 11ª) (7)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Giovinazzo (15ª, recupero 6ª, recupero 12ª, 17ª-19ª) (6)
 Partita con maggiore scarto di gol: Cobà-CUS Molise 10-0 (16ª) (10)
 Partita con più reti: Capurso-Tombesi 5-9 (7ª), Tombesi-Atletico Cassano 7-7 (13ª) (14)
 Maggior numero di reti in una giornata: 9ª (50)
 Minor numero di reti in una giornata: 2ª (22)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti 
 FF Napoli e, dopo i playoff, Polistena promossi in Serie A 2021-22.
 SIAC Messina retrocesso in Serie B 2021-22.
 New Taranto rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (20ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare il New Taranto osservano un turno di riposo.
 Cataforio non iscritto al campionato di Serie A2 2021-22. Or.Sa. Viggiano non iscritto al campionato di Serie A2 2021-22; iscritto alla stessa categoria come Or.Sa. Bernalda dopo la fusione con il Bernalda.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: FF Napoli (20)
 Minor numero di vittorie: SIAC Messina (3)
 Maggior numero di pareggi: Bernalda (6)
 Minor numero di pareggi: FF Napoli (0)
 Maggior numero di sconfitte: SIAC Messina (16)
 Minor numero di sconfitte: FF Napoli (0)
 Miglior attacco: FF Napoli (118)
 Peggior attacco: Cataforio (45)
 Miglior difesa: FF Napoli (37)
 Peggior difesa: SIAC Messina (137)
 Miglior differenza reti: FF Napoli (+81)
 Peggior differenza reti: SIAC Messina (-85)
 Miglior serie positiva: FF Napoli (3ª-4ª, 6ª-9ª, recupero 2ª, 11ª-15ª, recupero 1ª, recupero 5ª, 17ª, 19ª-20ª, recupero 16ª, recupero 18ª, 22ª) (20)
 Maggior numero di vittorie consecutive: FF Napoli (3ª-4ª, 6ª-9ª, recupero 2ª, 11ª-15ª, recupero 1ª, recupero 5ª, 17ª, 19ª-20ª, recupero 16ª, recupero 18ª, 22ª) (20)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: SIAC Messina (1ª, 3ª-4ª, 8ª, 11ª, recupero 9ª, 12ª, recupero 5ª, 14ª) (9)
 Partita con maggiore scarto di gol: Bernalda-SIAC Messina 11-0 (9ª), Bovalino-SIAC Messina 12-1 (17ª) (11)
 Partita con più reti: Or.Sa. Viggiano-Melilli 10-7 (13ª) (17)
 Maggior numero di reti in una giornata: 17ª (48)
 Minor numero di reti in una giornata: 6ª (27)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Play-off

Formula 
Per determinare la quinta società promossa si disputerà un play-off su quattro turni, cui avranno accesso le squadre classificatesi tra la seconda e la quinta posizione nei rispettivi gironi. I primi due turni si svolgono all'interno dello stesso girone, in gara unica in casa della squadra meglio classificata nella Stagione Regolare: in caso di parità al termine dell'incontro si svolgeranno due tempi supplementari di 5', in caso la parità persista sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata. Il terzo e il quarto turno si giocheranno con formula di andata e ritorno (la squadra che gioca il ritorno in casa è determinata da un sorteggio): in caso di parità del numero totale delle reti si giocheranno due tempi supplementari di 5' ed, eventualmente, i tiri di rigore..

Squadre qualificate

Tabellone

Primo turno 
Gli incontri del I turno si disputeranno l'8 maggio in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità verrà decretata vincente la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare (coincidente con la squadra di casa).

Secondo turno 
Gli incontri del II turno si disputeranno il 15 maggio in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità verrà decretata vincente la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare (coincidente con la squadra di casa).

Terzo turno 
Gli incontri di andata del III turno si disputeranno il 22 maggio mentre quelli di ritorno il 29 maggio a campi invertiti. La squadra che disputerà la gara di ritorno in casa sarà determinata per sorteggio. In caso di parità al termine delle gare si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si svolgeranno i tiri di rigore.

Andata

Ritorno

Quarto turno 
L'incontro di andata del IV turno si sarebbe dovuto disputare il 5 giugno mentre quello di ritorno il 12 giugno a campi invertiti; dopo gli accadimenti della gara di andata la ripetizione è stata fissata al 12 giugno, con ritorno il 19 giugno. La squadra che disputerà la gara di ritorno in casa è stata determinata per sorteggio. In caso di parità del numero totale di reti segnate nel doppio incontro, al termine della gara di ritorno si svolgeranno due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si svolgeranno i tiri di rigore.

Andata

Ripetizione

Ritorno

Classifica marcatori play-off

Play-out

Formula 
Le squadre che hanno concluso il campionato alla penultima e alla terz'ultima posizione si sarebbero dovute affrontare in un doppio spareggio (andata e ritorno, la prima partita giocata in casa della peggior classificata) per determinare le ulteriori quattro squadre che sarebbero retrocesso in Serie B. Al termine degli incontri sarebbe stata dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di ritorno) avrebbe ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrebbe realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno avrebbeo fatto disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero state ancora in parità sarebbe stata considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare (terz'ultima classificata). Il play-out non avrebbe avuto luogo nei casi in cui ci fossero stati otto o più punti in classifica al termine della stagione regolare: in tal caso sarebbe retrocessa direttamente la penultima classificata, come nel caso del . Tuttavia, a seguito dell'attività disomogenea dei vari campionati locali, i play-out sono stati cancellati.

Note

Collegamenti esterni 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2020
Calcio a 5 nel 2021